Павел Михайлович Соломин (, Шкаланка, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская империя — 25 августа 1968, Иваново, Ивановская область, РСФСР, СССР) — советский хирург и рентгенолог, деятель образования и функционер в области здравоохранения.

Биография 
Родился в 1897 году в деревне Шкаланка Яранского уезда в семье яранского мещанина. Его отец работал служащим на Екатерининском винокуренном заводе. После окончания Яранской мужской гимназии, в 1917 году поступил на медицинский факультет Казанского императорского университета, который окончил в 1923 году. Одновременно с учёбой в университете работал дезинфектором по борьбе с эпидемией тифа.

После окончания университета вернулся в Яранск, где поступил на работу судмедэкспертом в Отдел здравоохранения и сверхштатным врачом в городскую больницу. Заведующий Отделом здравоохранения Яранского уездного исполкома (1924—1925). Заведующий участковой больницей в Кикнуре (1925). Заведующий 36-м Врачебным участком на станции Вятка I Северных железных дорог.

Кандидат медицинских наук (1936; диссертация на тему «Кровоснабжение языка человека»).

Научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института рентгенологии и радиологии (1935—1937). Заведующий рентгенологическим кабинетом Советской больницы в Тегеране (1937—1939).

Во время Великой Отечественной войны врач 1009-го эвакуационного госпиталя Северо-Кавказского фронта. Доцент кафедр диагностики, факультетской хирургии и пропедевтики внутренних болезней Ивановского медицинского института (1944—1953). Умер в Иваново, похоронен на Балинском кладбище рядом с супругой.

Научная и общественная работа 

Во время учёбы в университете занимался академической работой. Автор статей на санитарно-эпидемиологические темы в газетах «Известия Вятского губернского исполнительного комитета Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов» (1918, Вятка), «Крестьянин-Коммунист» и «Деревенская жизнь» (1923—1925, Яранск), а также научных статей в журнале «Вестник рентгенологии и радиологии». В Яранске читал лекции на популярные медицинские темы.

Избранные статьи 
 Народная медицина. Роль мух в распространении холеры и других заразных болезней // Известия Вятского губернского исполнительного комитета Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов.— № 107.— Вятка, 18 августа 1918 года.— С. 3.
 Туберкулёз и наследственность // Крестьянин-Коммунист.— № 60 (665).— 9 августа 1924 года.— С. 2.
 Диспансер на борьбу с туберкулёзом // Крестьянин-Коммунист.— № 60 (665).— 9 августа 1924 года.— С. 2.
 Беседы врача. О сифилисе // Крестьянин-Коммунист.— № 71 (676).— 17 сентября 1924 года.— С. 2.
 Что сделал Яранский Горсовет в 1923-24 году // Крестьянин-Коммунист.— № 83 (688).— 28 октября 1924 года.— С. 1.
 Беседы врача. О влиянии алкоголя на человека // Крестьянин-Коммунист.— № 10 (714).— 4 февраля 1925 года.— С. 2.
 Туберкулёз (чахотка) передаётся от родителей // Деревенская жизнь.— № 41 (745).— 27 мая 1925 года.— С. 2.
 Кровоснабжения языка. Рентгеноанатомическое исследование // Вестник рентгенологии и радиологии.— 1935. – Т. XV.— вып. III.— С. 82—89.

Членство в организациях 
 Всемедикосантруд (1919)
 Кандидат РКП(б) (1925)
 Член ВКП(б) (1927)
 ВАРНИТСО (1933)

Награды 
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Семья 
 Брат деда, Николай Михайлович Соломин (1834—1882) — художник-иконописец.
 Брат деда, Пётр Михайлович Соломин (1839—1871) — российский поэт и педагог, надворный советник.
 Троюродный брат, Николай Александрович Соломин (1896—1936) — советский государственный и партийный деятель.
 Внук двоюродного брата, Александр Владимирович Соломин (род. 1980) — российский генеалог, этнолог и краевед. 
 ∞ Жена — Зоя Яковлевна Костюковская (1905—1977).
 Дочь — Ида (1928—2016), переехала с мужем в США, где ныне проживают её дети.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

Врачи СССР
Медики Великой Отечественной войны
Похороненные на Балинском кладбище
Преподаватели Ивановской медицинской академии
Персоналии:Яранск
Рентгенологи